Кубок Узбекистану з футболу 2017 — 25-й розіграш головного кубкового футбольного турніру у Узбекистані. Титул володаря кубка вдруге поспіль здобув Локомотив (Ташкент).

Календар

Попередній раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 березня 2017

|}

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 березня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 березня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 березня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 квітня 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|21/31 травня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|22/30 травня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|22/31 травня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|23/31 травня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|30 червня/4 липня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|30 червня/27 липня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|30 червня/28 липня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|4/28 липня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|31 липня/6 жовтня 2017

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc"|2 серпня/7 жовтня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Узбекистану на сайті soccerway 

2017
Узбекистан